Slam puede referirse a:
Slam (bridge), una jugada de bridge.
SLAM, una marca de ropa deportiva.
Slam, película española de 2003 dirigida por Miguel Martí.
SLAM (robótica), localización y mapeado Simultáneo.
SLAM visual, localización y mapeo simultáneos con cámaras
SLAM (biología), molécula linfocitaria activadora de señales, del inglés, signaling lymphocyte-activation molecule''. 
 Slam (baile), baile agresivo practicado entre los oyentes de géneros relacionados con el metal, punk, ska, y algunos estilos de rock, así como también de la Música electrónica. Está relacionado muy estrechamente con el Mosh y el Pogo (baile) (aclaración requerida). 
 Slam (poesía), un formato de torneo poético.